Petrozino ima više značenja:
 Petrozino (Katanija)
 Petrozino